Mainstream media, de traditionele massamedia
 Maastricht School of Management, een postacademisch onderwijsinstituut
 Manhattan School of Music, een conservatorium in New York
 Dimethylsulfon of methylsulfonylmethaan, een zwavelverbinding die gebruikt wordt als voedingssupplement
 Miami Sound Machine, de begeleidingsband van zangeres Gloria Estefan
 Meritorious Service Medal, een onderscheiding in het Britse leger
 Mouvement Social Muhutu, de oorspronkelijke naam van een voormalige politieke partij in Rwanda
 Mouvement Socialiste Militant, een centrum-linkse politieke partij op Mauritius
 Modelspoormagazine, Belgisch tijdschrift over modelspoorbanen
 Mannen die seks hebben met mannen, een seksuologische classificatie die generieker is dan homoseksualiteit